

Persone
 Eva Ricca, all'anagrafe Adele Ricca (1947) – doppiatrice italiana
 Federico Ricca (1994) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore 
 Ferdinando Ricca (1880-1947) – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Antonio Ricca (il Giovane) (1688-1748) – architetto italiano
 Giovanni Antonio Ricca (il Vecchio) (1651-1725) – architetto italiano
 Giuseppe Ricca Rosellini (1834-1914) – agronomo e insegnante italiano
 Giuseppe Ricca Salerno (1849-1912) – economista italiano
 Maria la Ricca, o Maria di Borgogna (1457-1482) – duchessa di Borgogna
 Martín Ricca (1985) – attore e cantante pop argentino
 Paolo Ricca (1936) – teologo italiano
 Paolo Ricca – attore italiano
 Paolo Ricca Salerno ((1889-1951) – economista italiano
 Piero Ricca (1971) – attivista e giornalista italiano
 Valentina Ricca (1993) – hockeista su ghiaccio italiana

Altro
 Cavo Ricca, o cavo Canalino – canale artificiale in provincia di Novara

Altri progetti